Acala kan syfta på följande platser:

Filippinerna 

 Alcala (Cagayan), 
 Alcala (Pangasinan),

Mexiko 

 Acala, Mexiko, Chiapas, 
 Acala (kommun), Chiapas, 

Robotskapade Filippinernaförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar